Mordowija Sarańsk – klub hokeja na lodzie
 Mordowija Sarańsk – klub piłki nożnej